Красный чай — неоднозначный термин:
 Улун — полуферментированный чай, который по китайской классификации занимает промежуточное положение между зелёным и красным. В России тёмные сорта улунов вместе с Шу пуэрами, Хэйча, Любаоча иногда попадают под собирательное название "черный чай" по цвету настоя, где "черный" резко противопоставляется "зеленому". Ничего общего с китайской традицией классификации чая или технологическим процессом производства такое грубое разделение не имеет.
 Чёрный чай — название «красный чай» (紅茶) принято в Китае для чаёв, которые в России называют чёрными. Непосредственно «чёрным чаем» китайцы именуют постферментированный Хэйча, в частности, любао. Для английского языка характерна калька с китайского: Хэйча, вместе с Шу пуэрами, иногда называют "dark tea", "тёмный чай", хотя в случае Шу Пуэров могут употреблять более точное "ripe puer". 
 Ройбос (ройбуш) — напиток из заваренных листьев африканского кустарника Aspalathus linearis. Настой имеет красный цвет.
 Каркаде — напиток из заваренных лепестков гибискуса сабдарифа. Настой имеет тёмно-красный цвет.
 Красный чай, или Аспалатус линейный () — вид бобовых растений, из которых получают ройбос (ройбуш).